Hêzên Rizgariya Kurdistanê, grup armat del Kurdistan, precursor del Front d'Alliberament Nacional del Kurdistan
 HRK també és el codi ISO 4217 de la kuna, moneda oficial de Croàcia